Carl Rocheleau (1984-), écrivain québécois
 Gilles Rocheleau (1935-1998), homme d'affaires et homme politique fédéral, provincial et municipal du Québec.
 Yves Rocheleau (1944-), homme politique québécois.